Böttgerstraße steht für:

 Böttgerstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Trachau (A–J)
 Böttgerstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Rotherbaum
 Böttgerstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Paunsdorf
 Böttgerstraße (Lichtenstein/Sa.), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lichtenstein/Sa.
 Böttgerstraße (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Triebischtal (Meißen)

Siehe auch:
 Böttcherstraße